Senato del Regno – senato del Regno d'Italia
Senato di Spagna – senato del Regno di Spagna (Senado del Reino de España)
Senato – senato del Regno del Belgio (Sénat du Royaume de Belgique)
Senato della Thailandia – senato del Regno della Thailandia